Gårtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gårtjärnet (Ånimskogs socken, Dalsland), sjö i Åmåls kommun, 
Gårtjärnet (Ödskölts socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Gårtjärnet, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun, 
Gårtjärnen (Glava socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Gårtjärnen (Holmedals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (7,47 ha)
Gårtjärnen (Långseruds socken, Värmland), sjö i Säffle kommun, 
Gårtjärnen (Silleruds socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Gårtjärnen (Sunne socken, Värmland), sjö i Sunne kommun, 
Gårtjärnen (Västra Fågelviks socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Gårtjärnet (Glava socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Gårtjärnet (Silleruds socken, Värmland, 658094-130450), sjö i Årjängs kommun, 
Gårtjärnet (Silleruds socken, Värmland, 659335-130989), sjö i Årjängs kommun, 
Gårtjärnet (Svanskogs socken, Värmland, 656712-130937), sjö i Säffle kommun, 
Gårtjärnet (Svanskogs socken, Värmland, 657738-131209), sjö i Säffle kommun, 
Gårtjärnen, Hälsingland, sjö i Söderhamns kommun, 
Gårtjärnen (Arnäs socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (9,02 ha)
Gårtjärnen (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Stor-Gårtjärnen, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (3,35 ha)
Gårtjärnen, Norrbotten, sjö i Älvsbyns kommun,  (8,91 ha)
Gårtjärnen, Lappland, sjö i Åsele kommun,

Se även
Gåltjärn
Gårdstjärn
Gårdstjärn
Gårstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn